Чокарлија има више значења:

 Чокарлија (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Чокарлија (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Општина Чокарлија (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији
 Општина Чокарлија (Констанца), општина у округу Констанца у Румунији